

Horvátország
Baredine falu Buje községben Isztria megyében 
Baredine falu Buzet községben a Isztria megyében